Prese Piedras de Lumbra är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Cuatro Ciénegas och delstaten Coahuila, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Mexico City. Prese Piedras de Lumbra ligger  meter över havet.

Terrängen runt Prese Piedras de Lumbra är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Prese Piedras de Lumbra.  Trakten runt Prese Piedras de Lumbra är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Omgivningarna runt Prese Piedras de Lumbra är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Coahuila